Phil Ferns ist der Name folgender Personen:

* Phil Ferns (Fußballspieler, 1937) (Philip Ferns; 1937–2007), englischer Fußballspieler
 Phil Ferns (Fußballspieler, 1961) (Philip David Ferns; * 1961), englischer Fußballspieler